In dieser Liste der Gemeinden in Sizilien sind alle 390 Gemeinden in den Freien Gemeindekonsortien bzw. Metropolitanstädten Agrigent (AG), Catania (CT), Caltanissetta (CL), Enna (EN), Messina (ME), Palermo (PA), Ragusa (RG), Syrakus (SR) und Trapani (TP) der Autonomen Region Sizilien der Republik Italien aufgeführt.



Tabelle 
In der folgenden Tabelle sind als Voreinstellung die Provinzen alphabetisch sortiert, innerhalb der Freien Gemeindekonsortien bzw. Metropolitanstädten sind die Gemeinden alphabetisch angeordnet. Die Sortierung kann aber durch Klicken auf das Sortiersymbol einer Spalte entsprechend verändert werden.

Die Hauptorte sind fett geschrieben. Die Hauptstadt der Region Sizilien ist Palermo.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Sizilien
!